Gemen ist der Name von Ortsteilen im Kreis Borken, Nordrhein-Westfalen:
 Gemen, Ortsteil von Borken
 Gemen (Schöppingen), Ortsteil von Schöppingen

Gemen steht auch für:
 Burg Gemen, Schloss in Gemen (Borken), Kreis Borken, Nordrhein-Westfalen
 Herrschaft Gemen, deren Sitz die Burg Gemen war
 Kirchspiel Gemen, ehemalige Gemeinde, 1969 nach Borken eingemeindet
 Stadt Gemen, ehemalige Gemeinde und Titularstadt, 1969 nach Borken eingemeindet